María Sofía Federica de Hesse-Kassel (en alemán: Marie Sophie Friederike von Hessen-Kassel; Hanau, 28 de octubre de 1767-Copenhague, 21 de marzo de 1852) fue reina consorte de Dinamarca y Noruega como la esposa del rey Federico VI. Era una noble dano-alemana, hija del príncipe Carlos de Hesse-Kassel y de la princesa Luisa de Dinamarca.

Biografía 
María nació en Hanau, dentro del territorio del landgraviato de Hesse-Kassel. Su padre, el príncipe Carlos, había crecido en Dinamarca y se había casado con su prima Luisa, la madre de María. El abuelo paterno de la princesa era el landgrave Federico II de Hesse-Kassel, un gobernante que abandonó a su familia a raíz de su conversión al catolicismo. Su abuelo materno era el rey Federico V de Dinamarca.

María pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Dinamarca, país donde su padre tenía importantes puestos públicos. El 31 de julio de 1790 se casó con su primo, el príncipe heredero Federico de Dinamarca, quien actuaba como regente del reino desde 1784, a causa de la incapacidad mental del rey Cristián VII. La pareja ascendió al trono de Dinamarca y Noruega en 1808, a la muerte de Cristián.

A causa de la derrota de Francia en las guerras napoleónicas, su aliada Dinamarca perdió Noruega en 1814. Desde ese año, María y su marido dejaron de utilizar el título de reyes de Noruega. Entre 1814 y 1815, la reina actuó como regente, durante la participación del rey en el Congreso de Viena.

En su vida intelectual, estudió bastante sobre genealogía. Publicó en 1824 un suplemento a las tablas genealógicas de Johann Hübner.

La reina tuvo en total ocho hijos, pero solo sobrevivirían dos hijas. María lamentó la falta de hijos varones y la ausencia de nietos -sus dos hijas no tuvieron descendencia-, por lo que fungió como tutora de algunos de sus sobrinos pequeños, los hijos de su hermana, Luisa Carolina de Hesse-Kassel. Entre los jóvenes príncipes se hallaba el futuro rey Cristián IX.

Enviudó en 1839. A la falta de hijos varones del rey, ascendió al trono el sobrino de éste, Cristián VIII. La reina viuda falleció en el Palacio de Frederiksberg a la edad de 84 años, en 1852.

Su sobrina, la princesa María Sofía Federica Dagmar de Dinamarca (zarina de Rusia desde 1866 con el nombre de María Fiódorovna), fue bautizada con ese nombre en honor de la reina María.

Descendencia 
Tuvo ocho hijos en su matrimonio, pero solo dos hijas llegaron a la edad adulta:

 Cristián (1791-1792).
 María Luisa (1792-1793).
 Carolina (1793-1881), casada con el príncipe Fernando de Dinamarca, primo de su padre.
 Luisa (1795).
 Cristián (1797).
 Juliana Luisa (1802).
 Federica María (1805).
 Guillermina María (1808-1891), fue la esposa del príncipe Federico de Dinamarca (posteriormente rey Federico VII). Divorciada, se casó con el duque Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Distinciones honoríficas 
 17 de abril de 1834:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 28 de enero de 1840:  Dama gran comandante de la Orden de Dannebrog (Reino de Dinamarca).

Antepasados 

</center>

Reinas consortes de Noruega
Reinas consortes de Dinamarca del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XVIII
Casa de Hesse
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nobles alemanas del siglo XIX
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes de Noruega con los Oldemburgo
Reinas consortes de Dinamarca con los Oldemburgo